

Mythologie grecque 

 Celtos fils d'Héraclès, héros éponyme des Celtes ;
 Celtos fils du Cyclope Polyphème & de la Néréide Galatée / ses frères sont Galos & Illyrios
 Celtos fils de Mégès, tué par Néoptolème à la guerre de Troie.

Musique 

 Celtus est un groupe irlandais de rock celtique.